La Jonquera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Jonquera (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 La Jonquera (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar